La competizione della discesa libera maschile di sci alpino ai IX Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 30 gennaio 1964 sullo pista del Patscherkofel a  Innsbruck.

Classifica

Bibliografia

Collegamenti esterni

Discesa libera maschile